Мешень

 Мешен, Пьер — французский астроном XVIII века.
 Мешень — прежнее название села Нахимово в Красногвардейском районе Крыма.
 Мешены — село в Леовском районе Молдавии.
 Мешены — село в Резинском районе Молдавии.